Лягушковидная жаба () — вид земноводных из семейства Limnodynastidae.

Общая длина достигает 4,5 см. По внешнему виду действительно похожа на бурых лягушек, отличается красивой окраской. Верхняя поверхность её бурая, желтоватая или красноватая с неправильно расположенными крупными тёмно-бурыми и зелёными пятнами, часто со светлыми краями. Светлая линия на спине жёлто-зелёная или оранжевая. У самцов зелёное горло.

Любит обильную растительность у стоячих водоёмов, в частности болотистую местность. Активна ночью. Питается преимущественно различными беспозвоночными.

Размножение происходит с августа по март. Самка откладывает 90—1350 икринок в воду в виде белых пенистых комков, прикрепляя их к водяным растениям. Метаморфоз головастиков продолжается 3—5 месяцев.

Вид распространён в восточной части Австралии и на значительной части острова Тасмания.

Примечания

Литература 
 Barker, J., Grigg, G. C., and Tyler, M. J. (1995). A Field Guide to Australian Frogs. Surrey Beatty and Sons, New South Wales.

Limnodynastidae
Земноводные Австралии
Эндемики Австралии
Животные, описанные в 1858 году